Qawarma (en arabe : ) est un tajine sucré du printemps qui est originaire de la ville de Rabat au Maroc. Il appartient à la catégorie des tajines dont la viande est sucrée et caramélisée.

Ce plat est préparé à base d'épaule de l'agneau et d'oignons perlés.

Méthode de préparation 
Le qawarma est préparé de plusieurs façons selon la recette de chaque famille. En effet, il existe deux manières principales de cuisson. L'une est classique, se faisant dans le tajine sur un brasero, et l'autre moderne, dans une cocotte.

La recette qui suit concerne la première manière qui est la recette authentique et traditionnelle.

Ingrédients 
 1 kg et demi d'épaule de mouton
 1 kg de petits oignons
 ½ cuillère à café de poivre
 1 cuillère à café de curcuma
 2 cuillères à soupe de cannelle
 1 pincée de safran
 2 cuillères à soupe de smen
 2 cuillères à soupe de miel

Préparation 
Mettre dans un tajine de terre une cuillère à soupe de smen, le poivre et le curcuma. Placer quelques petits oignons coupés en deux dans le centre du tajine et mettre les morceaux de viande dessus. Entourer la viande des petits oignons restants. Saupoudrer le tout de cannelle. Mettre sur un brasero pour cuire à feu doux de charbon.

À la moitié de la cuisson de viande, ajouter une autre cuillère à soupe de smen et une cuillère à soupe de miel.

Lorsque la viande est totalement cuite, ajouter la dernière cuillerée de miel et les pistils de safran. Laisser mijoter quelques minutes sur le feu pour que le tajine absorbe toutes les composantes et devienne moelleux.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Fdawech leqma
 Kefta hrech
 Lamdarbal
  Lamfarchakh
  Maâssal

Cuisine marocaine